Cratere Le Verrier – cratere lunare
 Cratere Le Verrier – cratere su Marte